Ahmed Abdallah Mohamed Sambi – politico comoriano
 Albert Sambi Lokonga – calciatore belga
 Luciano Sambi – ex ciclista su strada italiano
 Pietro Sambi – arcivescovo cattolico italiano